Statistika Maltese Premier League v sezoně 1924/25.

Přehled 
Hrálo se na 8 týmů a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1924
Fotbal v Evropě v roce 1925